Нижче наведено список населених пунктів Врачанської області, Болгарія.

Примітки 

Врачанська область